Karang (vulkaan), een stratovulkaan op het Indonesische eiland Java

Plaatsen in Indonesië
Karang (Sekaran), in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
Karang (Karangpandan), in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
Karang (Delanggu), in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
Karang (Semanding), in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
Karang (Slogohimo), in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
Karang (Bogorejo), in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java